Burt Lake ist der Name folgender:

Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burt Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Burt Lake (Cheboygan County, Michigan)
 Burt Lake (Cook County, Minnesota)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burt Lake (Michigan)